L'Etoile de Morne-à-l'Eau é um clube de futebol de Morne-à-l'Eau, na ilha de Guadalupe, um território ultramarino da França no Caribe.

Manda seus jogos no Stade Pierre Monnerville, em Morne-à-l'Eau.

A volta de Angloma aos gramados foi pelo Etoile
O Étoile virou manchete nos jornais do Caribe em 2006 ao anunciar a contratação do francês Jocelyn Angloma (ex-jogador da França e do Valencia), que estava aposentado desde 2002. Seus desempenhos levaram o atleta, mesmo aos 41 anos de idade, a ser convocado para a Seleção de Guadalupe para a disputa da Copa Ouro da CONCACAF.

Títulos 
 Guadeloupe Division d'Honneur: 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 2000–01, 2001–02 e 2006–07 
 Coupe de Guadeloupe: 1977, 1979, 1984, 1985, 2002 e 2015 

     Coupe D.O.M. (Départements d'Outre-Mer): 1992

Jogadores de destaque
 / Jocelyn Angloma

Clubes de futebol de Guadalupe
Clubes de futebol fundados em 1946